Landtagswahlkreis 123 steht für folgende Wahlkreise in Nordrhein-Westfalen:

 Landtagswahlkreis Märkischer Kreis III (seit 2005)
 Landtagswahlkreis Ennepe-Ruhr-Kreis III (1980 bis 2000)
 Landtagswahlkreis Hagen I (1966 bis 1975)
 Landtagswahlkreis Ennepe-Ruhr-Kreis-Süd (1947 bis 1962)